Živko steht für:

 Živko (Vorname), männlicher Vorname
 Tomislav Živko (* 1988), kroatisch-bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Zivko